est une série de  japonais écrite par Kazuno Fehu et illustrée par Navigavi. Fehu commence à publier la série sur le site web de roman en ligne Shōsetsuka ni narō en . Le premier volume du  est sorti en . Une adaptation manga, illustrée par Midorihana Yasaiko, est publiée pour la première fois dans le magazine en ligne  de Kadokawa en 2020.

Synopsis 
Takuto Ira, personne principal de la série, mais également accablé par la maladie, excelle dans l'un des jeux de stratégie les plus en vogue, , auquel il a réussi à parvenir au plus haut niveau de difficulté avec la race la plus faible. Après son décès dans sa chambre d'hôpital, il se retrouve réincarné en tant que seigneur maléfique du royaume de Mynoghra, dans le jeu de stratégie , aux côtés d'Atô, son personnage préféré. Pour survivre, il doit conquérir le reste du monde.

Médias

Roman en ligne 
Écrit par Kazuno Fehu, Mynoghra : Annonciateur de l'apocalypse paraît initialement sur le site web de romans en ligne Shōsetsuka ni narō le . Le dernier chapitre à avoir été publié est le  chapitre, le .

Écrit par Kazuno Fehu et illustré par Navigavi, le premier volume de Mynoghra : Annonciateur de l'apocalypse est parue le  au Japon, par l'éditeur Micro Magazine via le label GC NOVELS. En , la série compte 5 volumes, le dernier datant du . La série est licenciée en France par les Éditions Mahô et compte 2 volumes disponibles.

Manga 
Une adaptation manga, illustrée par Midorihana Yasaiko, débute dans le magazine en ligne  de Micro Magazine. En , 3 volumes sont publiés, le dernier datant du .

Le manga n'est pour l'instant pas disponible en France.

Notes et références

Liens externes 
  sur Shōsetsuka ni Narō
  sur Comic Walker 
  sur Mahô Éditions

Roman publié sur Shōsetsuka ni narō
Light novel
Série manga
Seinen manga